Смитс:
 Смитс, Вилли (род. 1957) — нидерландский и индонезийский учёный, активист, социальный предприниматель и менеджер, защитник лесов и прав животных.
 Смитс, Джимми (род. 1955) — американский актёр кино и телевидения, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми».
 Смитс, Кай (род. 1997) — нидерландский профессиональный гандболист.
 Смитс, Рик (род. 1966) — нидерландский профессиональный баскетболист, завершивший профессиональную карьеру.

 Смитс — один из девяти округов Бермудских Островов.

См. также 
 The Smiths
 Смит
 Смитсон